Walter Gross:
 Walter Gross (1909–1967), compositeur américain
 Walter Gross (1904–1945) homme politique allemand
  (1903–1974), paléontologue allemand
 Walter Gross (1904–1989), acteur allemand
 Walter Gross (1915–?), coureur cycliste suisse